Die Virslīga 1992 war die erste Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 17. April 1992 und endete am 22. Oktober 1992.

Meister wurde Skonto Riga.

Modus 
12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Wegen Punktgleichstand an der Tabellenspitze wurde ein Entscheidungsspiel angeordnet. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterfinale

Torschützenliste

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992